W Polsce 
 Górno – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski 
 Górno – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Sokołów Małopolski 
 Górno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno 

 Górno – gromada w powiecie kieleckim
 Górno – gromada w powiecie kolbuszowskim

 Zobacz też Górno-Parcele